Маммалогия (или созвучно маммология; от греч. mamma — грудная железа, или лат. mammalia — млекопитающие) и logos — учение) — может означать:

 Маммология — раздел биологии, медицины и анатомии изучающий молочные железы.
 Маммалогия — раздел биологии изучающий млекопитающих (зверей), устаревший термин от  (териология).

См. также 
 Маммалиология